Miejscowości w Polsce:
 Dymitrów Duży
 Dymitrów Mały